Ната́лья Вита́льевна Евдоки́мова () — украинская и российская легкоатлетка, специалистка по бегу на средние дистанции. В середине 1990-х годов выступала за сборную Украины по лёгкой атлетике, затем с 1998 года представляла Россию. Обладательница бронзовой медали Всемирного легкоатлетического финала в Монте-Карло в дисциплине 1500 метров, многократная победительница и призёрка первенств национального значения, участница летних Олимпийских игр в Афинах. Представляла Санкт-Петербург и Краснодарский край. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Наталья Евдокимова родилась 17 марта 1978 года в Кировоградской области Украинской ССР.

Начала заниматься бегом под руководством тренера В. К. Иванца, позже была подопечной В. И. Морозова.

Впервые заявила о себе на международной арене в сезоне 1996 года, когда вошла в состав украинской национальной сборной и выступила на юниорском мировом первенстве в Сиднее, где в финале бега на 800 метров финишировала восьмой.

В 1997 году одержала победу в беге на 1500 метров на юниорском европейском первенстве в Любляне.

В 1998 году переехала на постоянное жительство в Санкт-Петербург и приняла российское гражданство. Окончила Университет имени Лесгафта. Представляла физкультурно-спортивное объединение «Юность России».

На зимнем чемпионате России 2002 года в Волгограде взяла бронзу в дисциплине 1500 метров.

В 2003 году на чемпионате России в Туле финишировала второй на дистанции 800 метров, уступив только Наталье Хрущелёвой из Свердловской области. Попав в основной состав российской национальной сборной, выступила на чемпионате мира в Париже, где в той же дисциплине сумела дойти до стадии полуфиналов.

На чемпионате России 2004 года в Туле стала серебряной призёркой в беге на 1500 метров, финишировав позади Гульнары Самитовой из Татарстана. По итогам чемпионата удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Афинах — в финале дисциплины 1500 метров с результатом 3:59,05 пришла к финишу четвёртой.

После афинской Олимпиады Евдокимова осталась в составе российской легкоатлетической сборной и продолжила принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 2005 году она отметилась выступлением на Всемирном легкоатлетическом финале в Монте-Карло, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную на дистанции 1500 метров — здесь её обошли только представительница Брунея Мариам Джамал и соотечественница Татьяна Томашова.

На чемпионате России 2008 года в Казани финишировала в дисциплине 1500 метров четвёртой, но впоследствии в связи с дисквалификацией двух спортсменок переместилась в итоговом протоколе на второе место.

В 2009 году бежала 1500 метров на чемпионате Европы в помещении в Турине, став в финале пятой. На чемпионате России в Чебоксарах одержала победу в той же дисциплине, затем представляла страну на чемпионате мира в Берлине, где показала в финале восьмой результат. Также добавила в послужной список серебряную награду, полученную в составе сборной Санкт-Петербурга на чемпионате России по эстафетному бегу в Сочи в эстафете 4 × 800 метров.

В 2010 году на чемпионате России в Саранске была второй в беге на 1500 метров позади Оксаны Зброжек. Стартовала на чемпионате Европы в Барселоне, где в той же дисциплине дошла до полуфинала.

На чемпионате России 2011 года в Чебоксарах стала четвёртой в беге на 1500 метров. Участвовала в чемпионате мира в Тэгу, где остановилась в полуфинале.

В 2012 году на чемпионате России в Чебоксарах вновь финишировала четвёртой на дистанции 1500 метров (впоследствии в связи с дисквалификацией Екатерины Костецкой переместилась в итоговом протоколе на третью строку). Кроме того, с командой Санкт-Петербурга победила в эстафете 4 × 800 метров на чемпионате России по эстафетному бегу в Адлере.

7 августа 2017 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне дисквалифицировал на 4 года бегунью Наталью Евдокимову. На основании данных биологического паспорта был сделан вывод о применении спортсменкой допинга. При этом все её результаты с 17 августа 2009 года по 29 мая 2012 года были аннулированы.

Примечания 

Бегуны на средние дистанции Украины
Бегуны на средние дистанции России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Санкт-Петербурга
Выпускники Университета имени Лесгафта
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил